Комський Леонід Маркович ( , Ірпінь, Київська область, СРСР) — український галерист та колекціонер, засновник аукціонного дому «Дукат», член гільдії антикварів України.

Життєпис 
Народився 16 червня 1964 у м. Ірпінь Київської області (нині — Україна).

Професійна діяльність 
Заснував аукціонний дім «Дукат» у 2008 році. Основними напрямками діяльності є мистецтво першої половини ХХ століття, вітчизняне неофіційне мистецтво 1950-1990-х років та сучасне мистецтво. 

У 2016 році «ДУКАТ» презентував перший в країні аукціон букіністики «Українська книга».

3-4% лотів – роботи молодих авторів. В основному виставляються картини таких майстрів, як Матвей Вайсберг, Павло Маков, Олександр Животков, Олександр Ройтбурд. 

Також у галереї виставляються раритетні українські книжки, карти, документи та графіка. Зокрема, в рамках аукціону «Українська книга» виставлялось прижиттєве видання «Енеїди» Котляревського та твори Тараса Шевченка. 

За словами Комського, якщо раніше цінителі мистецтва купували картини російських класиків, то зараз все більшої популярності набуває українське мистецтво. 

Також є видавцем журналу «Антиквар».

Зв’язки

Примітки 

Колекціонери
Українські галеристи
Уродженці Ірпеня